Mohelnice is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Mohelnice (okres Šumperk), stad in okres Šumperk
 Mohelnice (okres Plzeň-jih), gemeente in okres Plzeň-jih